Kabinett Jones steht für folgende Regierungen von Wales:
 Kabinett Jones I (2009–2011)
 Kabinett Jones II (2011–2016)
 Kabinett Jones III (2016–2018)